San Bazilio ima više značenja:
 San Bazilio
 San Bazilio (Mesina)
 San Bazilio (Rovigo)